Fontainebleau může znamenat:

 Fontainebleau —  město v jihovýchodní části metropolitní oblasti Paříže ve Francii, také část francouzského národního archivu a boulderingová oblast
 Zámek ve Fontainebleau — jeden z nejrozlehlejších francouzských královských  zámků ležící nedaleko stejnojmenného města, na seznamu UNESCO
 Fontainebleau — jazzové album amerického pianisty Tadda Damerona z roku 1956